Andrew Branch ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Andrew Branch (North Fork Little River), Fluss im Bundesstaat Georgia
 Andrew Branch (Biloxi River), Fluss im Bundesstaat Mississippi

Siehe auch:
 Andrews Branch